Ро́дінг () може значити:

 Родінг (річка) в Ессексі та Великому Лондоні
 Родінг (Німеччина) — місто в Баварії, Німеччина